!Liste N
Krater auf dem Mars/N